Krzysztof Lanckoroński (zm. 1591) – kasztelan małogoski
 Krzysztof Lanckoroński (zm. 1666) – kasztelan radomski